

Carriera
Esordisce in Serie A nella stagione 2001-2002 con la maglia della Fiorentina, raccogliendo 2 presenze nell'anno in cui la squadra toscana vive prima la retrocessione sul campo e poi il fallimento nell'estate.

Lo stesso Fedeli così si svincola e si accorda col  in Serie C2, ma dopo una stagione passa in Serie C1 vestendo la maglia della  per un biennio.

Nel 2005 passa al  dove rimane una sola stagione. Nel gennaio 2007 si accorda con l' fino al termine della stagione. Nel 2007 passa alla  dove rimane due stagioni, al termine delle quali torna all' dove tuttora milita.

Collegamenti esterni